Шере може да се односи на:

 Шере (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шере (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Шере (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт